HMS Amethyst je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Amethyst (1844) 
 HMS Amethyst (1873) 
 HMS Amethyst (1903) 
 HMS Amethyst (T12) 
 HMS Amethyst (U16)

Amethyst